Васи́лий Иса́ков:
 Исаков, Василий Иванович (1913—1986) — советский учёный.
 Исаков, Василий Григорьевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Исаков, Василий Леонович (1916—1943) — Герой Советского Союза.